François Dossin – astronomo belga
George Dossin – archeologo, assiriologo e storico dell'arte belga
Kurt Dossin – pallamanista tedesco